Эльжбета Кропа (; род. 31 марта 1999, Вильнюс) — литовская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Литвы, участница чемпионатов мира и Европы.

Кропа — первая литовская фигуристка, выполнившая каскад из двух тройных прыжков на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Карьера

Юниорский период 
Эльжбета Кропа родилась в Вильнюсе. Начала заниматься фигурным катанием в 2003 году. Тренируется в группе у Дмитрия Козлова в Каунасе, а также занимается с российским специалистом Евгением Рукавицыным.

С 2013 по 2017 год принимала участие в международных соревнованиях юниорского уровня. В дебютном сезоне провела ряд турниров, самым успешным стал Мемориал Гельмута Зайбта, на котором Кропа завоевала бронзовую медаль, показав третий результат в обоих сегментах. На следующий год во второй раз заявилась на данный турнир, но уже во взрослой категории. В короткой программе финишировала пятой, конкурируя, в том числе, с Робертой Родегьеро и Лорин Лекавелье, которые на завершившемся месяц назад чемпионате Европы вошли в десятку сильнейших фигуристок континента. Неудачный прокат произвольной программы отбросил Эльжбету на четырнадцатую итоговую строчку. В новом сезоне снова участвовала в Мемориале Зайбта, как и два года назад, соревновалась среди юниоров. На льду «Альберт Шульц Айсхалле» литовская спортсменка исполнила чисто две программы и одержала победу, с разрывом менее одного балла от обладательницы серебряной награды.

В сентябре 2016 года, в последний юниорский сезон, она отправилась в Чехию на этап Гран-при. Там, в короткой программе выполнила каскад тройной тулуп – тройной тулуп и получила за него положительные надбавки GOE. Приземлив этот элемент, Кропа вошла в историю. Она стала первой литовской фигуристкой, исполнившей каскад из двух тройных прыжков на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Среди взрослых 
На взрослом уровне состязалась на чемпионатах мира и Европы, а также турнирах серии «Челленджер». В 2018 году на континентальном первенстве, проходившем во дворце спорта «Мегаспорт», она сумела квалифицироваться в финальный сегмент, где представила программу, поставленную под композицию «Rain, In Your Black Eyes» Эцио Боссо. В следующем сезоне Эльжбета ещё раз посетила Россию, она приняла участие в соревнованиях в рамках красноярской Универсиады. По сумме баллов представительница Литвы расположилась на шестнадцатом месте.

Состязаясь среди взрослых, как и на юниорском уровне, Кропа становилась победительницей и медалисткой международных турниров. Так, она стала триумфатором Kaunas Ice Autumn Cup 2017. Короткую программу завершила на лидирующей позиции, исполнив каскад из двух тройных тулупов, сольные тройной флип и двойной аксель, а также получила четвёртый (максимальный) уровень на двух вращениях. По итогам произвольной сохранила первую строчку судейского протокола. В 2020 году привезла бронзовую награду с турнира Skate Helena.

Несколько раз становилась призёром национального первенства, а в сезоне 2016/2017 поднялась на верхнюю ступень пьедестала. В декабре 2016 года проходил совместный латышско-литовский чемпионат. На старт в соревнованиях одиночниц вышли пять спортсменок. Четыре представительницы Литвы и Ангелина Кучвальская из Латвии. Эльжбета Кропа заняла второе место вслед за Кучвальской, но поскольку Кропа показала лучший результат среди литовских фигуристок, она завоевала титул чемпионки своей страны.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Литвы